

Personen
Chamberlain is een Engelse achternaam; de etymologische betekenis ervan komt overeen met de Nederlandse naam Kamerling.
 Alex Oxlade-Chamberlain (1993), Engelse voetballer
 Austen Chamberlain (1863–1937), Britse minister, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede
 Azaria Chamberlain (1980–1980), Australisch meisje dat werd gedood door een dingo
 Charles Joseph Chamberlain (1863–1943), Amerikaanse botanicus
 Daniel Henry Chamberlain (1835–1907), Amerikaanse politicus, gouverneur van South Carolina
 Henry Orlando Chamberlain (1773–1829), Britse diplomaat, 1e Baronet van Londen
 Houston Stewart Chamberlain (1855–1927), Engels-Duitse schrijver van populair-wetenschappelijke, nationalistische en antisemitische literatuur
 Jay Chamberlain (1925–2001), Amerikaanse coureur
 John Chamberlain (1927), Amerikaanse beeldhouwer
 Joseph Chamberlain (1836–1914), Britse minister
 Joshua Chamberlain (1828–1914), generaal tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog 
 Mark Chamberlain (1961), Engelse voetballer
 Neville Chamberlain (1869–1940), Britse premier
 Owen Chamberlain (1920–2006), Amerikaanse natuurkundige, winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde 
 Richard Chamberlain (1934), Amerikaanse acteur, bekend van The Thorn Birds
 William Charles Chamberlain (1818–1878), Britse schout-bij-nacht
 Wilt Chamberlain (1936–1999), Amerikaanse basketballer, opgenomen in de Basketball Hall of Fame

Andere betekenissen
 Chamberlain is de Engelse term voor kamerheer, waarvan afgeleid de ceremoniële titels Lord Chamberlain en Lord Great Chamberlain
 Chamberlain, een plaats in Canadese provincie Saskatchewan
 Chamberlain, een plaats in South Dakota, Verenigde Staten
 Chamberlain Square, een plein in Birmingham, Engeland
 Chamberlain, een Australisch merk van landbouwtractoren
 Chamberlain, een Amerikaanse rockband
 Lord Chamberlain's Men, het toneelgezelschap van William Shakespeare

Engelse achternaam